От, ОТ або от може значити:

 от — вказівна і підсилювальна частка в українській мові
 От — назва літери «омега» в старослов'янській кирилиці і глаголиці
 От — назва знака Ѿ (поєднання омеги з наголосами «т») в церковнослов'янській кирилиці;
 От (міфологія) () — один з Алоадів
 ОТ — абревіатура, Основний Танк.

Топонім 

 От () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 От () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель

Див. також 
 Отт